Heves beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Heves
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Heves
das heutige Komitat in Ungarn, siehe Komitat Heves
das frühere Komitat in Ungarn, siehe Komitat Heves (historisch)
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Heves